

België 
 Spoorlijn 80 (België)
 Buslijn 80 (Brussel)

Nederland 
 Buslijn 80 (Delft)
 Buslijn 80 (Hoogvliet)
 Buslijn 80 (Zandvoort-Amsterdam)